Сан Хосе де Кањас има више значења:

 Сан Хосе де Кањас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де Кањас, Кањас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику